Die Saison 2019/20 der Volleyball-Bundesliga der Männer begann am 12. Oktober 2019. Als Titelverteidiger traten die Berlin Recycling Volleys an. Die Saison wurde am 12. März 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie zwei Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde abgebrochen. Ein Meistertitel wurde nicht vergeben, Regelabsteiger gab es ebenfalls nicht.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zwölf Mannschaften in der ersten Liga:

 Berlin Recycling Volleys
 Volleyball Bisons Bühl
 SWD Powervolleys Düren
 Heitec Volleys Eltmann
 United Volleys Frankfurt
 VfB Friedrichshafen
 Helios Grizzlys Giesen
 Hypo Tirol Alpenvolleys Haching
 WWK Volleys Herrsching
 Netzhoppers KW-Bestensee
 SVG Lüneburg
 TV Rottenburg

Als Aufsteiger waren die Heitec Volleys Eltmann dabei. Das deutsche Nachwuchsteam VC Olympia Berlin spielte in dieser Saison in der 2. Bundesliga Nord.

Hauptrunde 
Die Männer-Bundesliga setzte sich in der Saison 2019/20 aus zwölf Mannschaften zusammen, die zunächst in Hin- und Rückrunde gegeneinander antreten sollten. Der letzte Spieltag der Hauptrunde wurde nicht mehr ausgetragen.

Ergebnisse

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV folgende Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Play-offs 
Als Modus war geplant, dass sich die Mannschaften der ersten acht Plätze sich für die Playoffs qualifizieren. Bis auf das Viertelfinale (Best-of-Three-Modus) sollten alle Spiele im Best-of-Five-Modus gespielt werden. Die Saison wurde jedoch vor dem letzten Spieltag der Hauptrunde abgebrochen; auf die Austragung von Play-off-Spielen wurde verzichtet, weshalb auch kein Meistertitel vergeben wurde.

Spielstätten

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga Männer Archiv

Einzelnachweise 

2019 20
Volleyballsaison 2019/20
Abgebrochene Sportveranstaltung 2020